

Кочетовське сільське поселення — сільське поселення, Інсарський район, Мордовія
 Кочетовське сільське поселення — сільське поселення, Семикаракорський район, Ростовська область